Castelino ist der Familienname folgender Personen:

 Adline Castelino (* 1998), indisches Model
 Monica Castelino, indische Schauspielerin

Castelino steht für:

 Castelino (Rebsorte)

Siehe auch:
 Castellino